

Населені пункти та їхні частини
 Сискі — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сискі — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Сискі — колонія в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства

Примітки